Еле́на Орло́ва: Орлова, Елена Михайловна (1908—1985) — российский музыковед, доктор искусствоведения, профессор.
 Орлова, Елена Николаевна (род. 1980) — российская легкоатлетка.